Toshiya Tanaka puede hacer referencia a:

 Toshiya Tanaka (田中 俊也), futbolista japonés nacido en 1984.
 Toshiya Tanaka (田中 俊哉), futbolista japonés nacido en 1989.
 Toshiya Tanaka (田中 稔也), futbolista japonés nacido en 1997.